Elipse — figura geométrica
 Elipse (figura de estilo)
 Elipse (narrativa) — uma técnica de narração